Operatie Varsity, militaire operatie aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, onderdeel van Operatie Plunder.
 Vickers Varsity, een vliegtuigtype
 Varsity (roeiwedstrijd), roeiwedstrijd nabij Houten.
 Varsity (label), een Amerikaans platenlabel, actief rond de jaren '40